Biallo ist der Name von

 Horst Biallo (* 1954; eigentlich Horst Biallowons), deutscher Wirtschaftsjournalist, Sachbuchautor und Unternehmer
 Letizia Biallo (* 1982), italienische Fußballspielerin